Douix est un nom commun ou un nom propre qui pourrait trouver son origine dans le nom de la divinité gallo-romaine Divona et qui désigne une source ou un abri rocheux humide. Notons dans le département français de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté :
 la Douix ou douix de Châtillon, à Châtillon-sur-Seine ;
 les douix d'Aulot et de Terrefondrée sur le territoire de la commune de Bure-les-Templiers ;
 la douix de la Coquille qui source au fond du cirque d'Etalante  ;
 la douix de Lafont qui jaillit du « Trou-Madame » à 358 mètres d'altitude  sur le territoire de Duesme.

On trouve des formes dérivées telles que duée, dhuys, divonne. .

Notes et références